

Persone 
 Carlo Revelli – bibliotecario e saggista italiano
 Filippo Antonio Revelli – matematico italiano
 Hervé Revelli – ex calciatore e allenatore di calcio francese, fratello di Patrick
 Marco Revelli – storico, sociologo e politologo italiano, figlio di Nuto
 Nuto Revelli – scrittore, ufficiale e partigiano italiano, padre di Marco
 Paolo Revelli – ex nuotatore italiano
 Patrick Revelli – ex calciatore francese, fratello di Hervé
 Teodisio Revelli – vescovo cattolico italiano
 Uberto Revelli – partigiano italiano

Altro
Bivacco Gino Revelli – bivacco alpino situato nel comune di Ronco Canavese